Příjmení Heger má více osob:

 Dionýsius Heger (1887–1945) – německý cisterciák
 Eduard Heger (* 1976) – slovenský politik
 Filip Heger (asi 1734–1804) – český architekt, stavitel a kreslíř pozdního baroka
 František Heger (1766–1831) – český architekt, sochař a kreslíř, syn Filipa Hegera
 Hana Hegerová (1931–2021) – česká zpěvačka
 Hynek Jakub Heger (1808–1854) – česko-rakouský těsnopisec
 Jan Maximilián Heger (1811–1855) – český architekt a stavitel z období klasicismu
 Josef Heger (1885–1952) – český katolický teolog a překladatel Bible
 Josef Heger (politik) – sudetoněmecký politik
 Ladislav Heger (1902–1975) – český překladatel
 Leoš Heger (* 1948) – český lékař, politik a ministr zdravotnictví
 Mojmír Heger (1928–2021) – český herec
 Olga Hegerová (* 1933) – česká herečka
 Vladimír Heger (1932–2021) – český trenér basketbalu

Související články 
 Höger
 Heeger

Německá příjmení
Česká příjmení